

Classifica

Risultati

Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata

Sesta giornata

Settima giornata

Ottava giornata

Nona giornata

Decima giornata

Classifica marcatori 
4 reti
  Bruno Petković

3 reti

  Ivan Perišić
  Nikola Vlašić

  Róbert Boženík

  Marek Hamšík

2 reti

  Mahir Emreli
  Ramil Şeydayev
  Luka Modrić (1 rigore)

  Gareth Bale
  Kieffer Moore
  Aaron Ramsey

  Juraj Kucka
  Willi Orban
  Máté Pátkai

1 rete

  Təmkin Xəlilzadə
  Borna Barišić
  Andrej Kramarić
  Dejan Lovren
  Ante Rebić
  David Brooks

  Daniel James
  Harry Wilson
  Ondrej Duda
  Dávid Hancko
  Stanislav Lobotka
  Róbert Mak

  Albert Rusnák
  Dávid Holman
  Mihály Korhut
  Ádám Szalai
  Dominik Szoboszlai

1 autogol

  Pavlo Pašajev (pro Galles)

  James Lawrence (pro Croazia)

 Q